Клари () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Като-Камбрези. Расположена в 18 км к юго-востоку от Камбре, в 33 км к северу от Сен-Кантена и в 23 км от автомагистрали А26 «Англия».

Население (2017) — 1 092 человека.

Экономика 
Уровень безработицы (2017) — 12,0 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 20 390 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Клари с 2020 года занимает Мари-Жо Депре (Marie-Jo Déprez). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею список был единственным.

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года 

Коммуны департамента Нор